Dubowa (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name von:

 Nadeschda Anatoljewna Dubowa (* 1949), sowjetisch-russische Anthropologin, Ethnologin und Prähistorikerin
 Natalja Iljinitschna Dubowa, russische Eiskunstlauftrainerin

mehreren Orten in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa, siehe Dubowa (Stara Synjawa)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, Siedlungsratsgemeinde Krasjatytschi, siehe Dubowa (Poliske, Krasjatytschi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, Siedlungsratsgemeinde Lewkowytschi, siehe Dubowa (Poliske, Lewkowytschi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Dubowa (Poliske)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Dubowa (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Dubowa (Uman)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka, siehe Dubowa (Schmerynka)